L'édition 2018 du tournoi de tennis de Prague se déroule du  au , sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Nicole Melichar et Květa Peschke celle en double.

Lauréates 
Petra Kvitová remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Mihaela Buzărnescu. Il s'agit de son  de la saison, sur 3 finales disputées.

En double, Nicole Melichar et Květa Peschke remportent leur  ensemble en battant en finale Mihaela Buzărnescu et Lidziya Marozava. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Prague
Sport en Tchéquie en 2018
Tennis en avril 2018
Tennis en mai 2018